ou Helu fut roi de État de Wu de la Chine de la période Chunqiu. 

 Alfredo Harp Helú, homme d'affaires mexicain, cousin du suivant ;
 Carlos Slim Helú, homme d'affaires mexicain ;
 , joueur américain de football américain ;
 William Helu, joueur de rugby à XV international tongien.

Patronyme hispanique
Patronyme anglais